Hersend peut être :
 Magistra Hersend, une chirurgienne de la septième croisade () ;
 Hersend, un hameau de Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).